ZVV – Zürcher Verkehrsverbund, comunità tariffaria della regione di Zurigo (Svizzera)